Fo-ting Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Foding Shan (bergskedja), Guizhou, 
 Foding Shan (kulle), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar